«Два лица страсти» () — мексиканская теленовелла, вышедшая на экраны 25 сентября 2006 года.

Содержание 
Сюжет теленовеллы происходит в Майами. Главная героиня, Ана Эскудеро Виванко, работающая сиделкой у богатой сеньоры Грасиэлы, мечтает стать актрисой. На вступительных экзаменах в партнеры ей попадает Рафаэль Бустаманте, сын влиятельного миллионера, который пришёл на пробы, взяв творческий псевдоним Густаво Гальван. Юноша тоже окрылен мечтой стать актером и добиться этой цели несмотря ни на что. Между молодыми людьми зарождается чувство, которому не скоро суждено перерости в любовь. По вине старшего брата Рафаэля, Игнасио и при участии младшего, Висенте, в аварии получает травму позвоночника брат Аны, Фабиан. Боясь разоблачения, Игнасио поджигает дом семьи Аны, и в огне погибают мама Аны, и подруга брата, Марсия. Охваченая горем, Ана при помощи Грасиэлы перебирается в Нью-Йорк, опасаясь что Игнасио может найти её в Майами. Грасиэла организует похороны, и под именем Аны хоронят Марсию. В Нью-Йорке, после продолжительного лечения, погибает Фабиан и Ана клянется отомстить семье Бустаманте за смерть близких.

Создатели телесериала

В ролях

Административная группа

Сценаристы 
 Пабло Серра
 Эрика Йохансон

Режиссёры 
 Клаудия Элиза Агилар
 Гастон Тусет

Продюсеры 
 Лусеро Суарес

Адаптация сериала в других странах 
В 2009 году кинокомпания Star Media сделала для российских поклонников мексиканского сериала «Два лица страсти» подарок — выпустила совместно Российско-украинский ремейк сериала «Два лица страсти» — «Две стороны одной Анны», но со значительными изменениями фамилий и имён героев сериала, много чего нового, но по сути сценарий написанный Пабло Серра и Эрикой Йохансон остался в первозданном виде, показанный в мексиканском сериале «Два лица страсти». Российская адаптация сериала снималась вдвое быстрее, чем её мексиканский аналог и телевизионщики уложились в 60 серий (в мексиканской версии было 120 серий).

Награды и премии

TVyNovelas 
Телесериал 8 раз был номинирован на указанную премию, однако ни одна из этих номинаций не увенчались успехом.

Ссылки 
 

Телесериалы Мексики 2006 года
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Майами
Телесериалы на испанском языке